O nome Itaguaré vem do Tupi e significa pedra das garças. O Rio Itaguaré pertence a Bacia Hidrográfica da Baixada Santista e localiza-se no perímetro municipal da cidade de Bertioga. Sua vegetação abrange o mangue, a mata atlântica, mata de várzea e restinga. 

Desagua em uma praia que carrega o nome do rio, a Praia de Itaguaré. Praia de grande beleza cênica e considerada um dos últimos redutos de vegetação e ecossistema intocados do Estado de São Paulo. 

O rio Itaguaré possui 12,5 km de extensão dos quais 4 km são apropriados a prática de canoagem. A região da praia onde desemboca o rio é bastante apreciado por eco turistas e susfistas locais.

Ligações externas
Fotos do rio Itaguaré

Itaguaré